Dröger ist der Familienname folgender Personen:
 Ilona Dröger (* 1979), polnische Volleyballspielerin
 Wilhelm Dröger (1909–1969), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Tröger